Prefetch ():
 Instruction prefetch (предвыборка кода) в компьютерной архитектуре.
  у памяти DDR SDRAM
 Prefetcher в ОС Windows.